Cantabile kan have flere betydninger:

 Cantabile (musikudtryk) – et musikalsk udtryk, der betyder syngende.
 Cantabile (digtsamling) – en digtsamling af Prins Henrik.
 Cantabile (symfonisk suite) – en komposition af Frederik Magle
 Cantabile 2 – et egnsteater i Vordingborg
 Cantabile (færøsk kor)